Анато́лий Миха́йлович Дени́сов () — советский офицер, участник боёв на Халхин-Голе и Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945), гвардии майор Советской Армии.

Биография 
Анатолий Денисов родился 14 октября 1915 года в крестьянской семье в посёлке Ксеньевский Ново-Кусковской волости Томского уезда Томской губернии, ныне город Асино — административный центр Асиновского района Томской области. Отец — Михаил Иванович, мать — Ксения Андреевна.

Окончил школу-семилетку, работал продавцом в асиновском сельмаге. В 1934 году окончил годичные курсы радиотехников в Сталинске (ныне — Новокузнецк).

В 1936 году Денисов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил школу младших командиров, после чего служил помощником командира взвода связи. Принимал участие в боях на Халхин-Голе. Демобилизовавшись, вернулся на родину, работал заведующим Асиновским радиотрансляционным узлом.

В июле 1941 года Денисов был повторно призван в армию Асиновским РВК. Окончил Новосибирское военно-пехотное училище. С ноября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Карельском (с ноября 1941 по август 1942), Юго-Западном (с августа 1942 по октябрь 1943), 1-м Украинском (с 21 января 1944 по 22 февраля 1944) и 1-м Белорусском фронтах (с 22 февраля 1944).

К январю 1945 года капитан Анатолий Денисов командовал батальоном 1103-го стрелкового полка 328-й стрелковой дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время освобождения Польши.

15 января 1945 года батальон Денисова с ходу переправился через Вислу к северо-западу от Варшавы, захватил плацдарм на западном берегу реки и удержал его до подхода основных подразделений полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевого задания командования в борьбе с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» капитан Анатолий Денисов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 5962.

С 1945 года член ВКП(б), c 1952 года — КПСС.

После окончания войны Денисов продолжил службу в Советской Армии. В 1945 году он окончил курсы «Выстрел», в 1954 году — курсы усовершенствования офицерского состава.

С 1946 по 1961 год проживал в Омской области. Служил военным комиссаром нескольких районов в Омской области. В 1958 году в звании майора Денисов был уволен в запас.

С 1961 года Анатолий Михайлович Денисов проживал в городе Кургане.

Анатолий Михайлович Денисов умер 4 сентября 1978 года, похоронен  города Кургана Курганской области, на центральной аллее кладбища.

Награды и звания 
 Герой Советского Союза, 27 февраля 1945 года
 Медаль «Золотая Звезда» № 5962, 27 февраля 1945 года.
 Орден Ленина, 27 февраля 1945 года
 Орден Красного Знамени, 18 апреля 1944 года.
 Орден Суворова III степени, 28 мая 1945 года.
 Орден Отечественной войны I степени, 22 августа 1944 года.
 Орден Красной Звезды.
 Медали, в том числе:
 Медаль «За боевые заслуги»
 Юбилейная медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 2 сентября 1945 года
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За освобождение Варшавы»
 Награды Монгольской Народной Республики
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы»
 Медаль «30 лет Победы над милитаристской Японией»
Почётные звания
 Почетный гражданин города Асина Томской области (посмертно).

Память 
 Улица Денисова в городе Асине (до ноября 1984 года — часть ул. Льва Толстого)
 На доме, где родился Герой (г. Асино, ул. Гончарова, 98) в 1985 году установлена мемориальная доска.
 На доме, где жил Герой (г. Асино, ул. Гончарова, 81) 20 января 2009 года установлена мемориальная доска.
 На доме, где жил Герой (г. Курган, ул. Гоголя, 125) установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 1. - Курган: Парус-М, 2000.
 Золотое созвездие Зауралья. Кн. 3. - Курган: Парус-М, 2003.
 
 Томск в судьбе Героев. — Томск, 2005.

Члены КПСС
Выпускники Новосибирского военно-пехотного училища
Выпускники курсов «Выстрел»
Участники боёв на Халхин-Голе (СССР)
Командиры батальонов в Великой Отечественной войне
Персоналии:Новокузнецк
Персоналии:Омская область
Похороненные на Рябковском кладбище